Muhammad Afzal ist der Name folgender Personen:

* Muhammad Afzal (Ringer) (1939–2020), pakistanischer Ringer
 Muhammad Afzal (Leichtathlet, 1967) (* 1967), pakistanischer Sprinter
 Muhammad Afzal (Leichtathlet, 1998) (* 1998), pakistanischer Dreispringer